Moški paraleni veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 16. februarja 2021. Zlato medaljo je osvojil Mathieu Faivre, drugi je bil Filip Zubčić, tretji pa je bil Loïc Meillard.

Kvalifikacije

Izločilni boji 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021